Die Fußball-Bezirksklasse Pommern 1936/37 war die vierte Spielzeit der zweitklassigen Fußball-Bezirksklasse Pommern im Sportgau Pommern. Die Bezirksklasse wurde in dieser Spielzeit erneut in fünf Gruppen ausgespielt. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Pommern 1937/38, in der zwei Aufsteiger in die erstklassige Gauliga ermittelt wurden. Da die Gauliga Pommern zur kommenden Spielzeit jedoch auf zehn Teilnehmer verkleinert wurde, mussten die beiden Sieger der Aufstiegsrunde mit den Fünft- und Sechstplatzierten Vereinen der diesjährigen Gauligasaison eine zusätzliche Qualifikationsrunde spielen, in der die zwei restlichen Plätze zur kommenden Gauligaspielzeit ermittelt wurden. In dieser konnte sich Graf Schwerin Greifswald durchsetzen und spielte kommende Saison erstklassig.

Gruppe Mitte 

|}

Gruppe Nordost 

|}

Gruppe Ost 

|}

Gruppe Stettin 

|}

Gruppe Süd 

|}

Gruppe West 

|}

Quellen 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: Fußball im baltischen Sportverband 1933/34 — 1944/45, Herausgeber: DSfFS e. V., Berlin 2018

1936
Fußballsaison 1936/37